Kmínek může být:

 Kmínek – horská chata v Moravskoslezských Beskydech přímo na státní hranici České republiky se Slovenskem

příjmení
 Ivan Kmínek (1953–2013) – český spisovatel science fiction a chemik
 Jan Kmínek-Szedlo (1828–1896) – italský egyptolog českého původu
 Václav Kmínek (1859–1944) – český středoškolský profesor ve Vyškově